Grand Prix Nordyckie 2009 – ósma eliminacja zawodów z cyklu Grand Prix 2009.

Impreza odbyła się 28 sierpnia, w duńskim Vojens. Były to pierwsze zawody o Wielką Nagrodę Nordycką. Turniej wygrał Szwed Andreas Jonsson, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w sezonie, a czwarte w elitarnym cyklu Grand Prix. Stawkę podium uzupełnili Rune Holta oraz Kenneth Bjerre. Jako ostatni linię mety w wyścigu finałowym minął Rosjanin Emil Sajfutdinow, dla którego jest to debiutancki sezon.

Pozycje startowe 
Decyzją organizatorów turnieju dziką kartę otrzymał Niels Kristian Iversen. Zawodnikami rezerwowymi byli Kenneth Hansen i Morten Risager.

Lista startowa:
  (16) Niels Kristian Iversen
  (2) Jason Crump
  (13) Grzegorz Walasek
  (3) Tomasz Gollob
  (7) Andreas Jonsson
  (11) Chris Harris
  (4) Greg Hancock
  (1) Nicki Pedersen
  (14) Sebastian Ułamek
  (8) Rune Holta
  (9) Scott Nicholls
  (15) Emil Sajfutdinow
  (10) Fredrik Lindgren
  (12) Kenneth Bjerre
  (5) Hans Andersen
  (6) Leigh Adams
  (17) Kenneth Hansen
  (18) Morten Risager

Wyniki

Bieg po biegu 
 Crump, Walasek, Iversen, Gollob
 Pedersen, Jonsson, Hancock, Harris
 Sajfutdinow, Holta, Nicholls, Ułamek
 Bjerre, Lindgren, Adams, Andersen
 Jonsson, Lindgren, Ułamek, Iversen
 Bjerre, Crump, Holta, Harris
 Hancock, Andersen, Walasek, Nicholls
 Adams, Sajfutdinow, Gollob, Pedersen (w)
 Adams, Nicholls, Harris, Iversen
 Sajfutdinow, Jonsson, Crump, Andersen
 Ułamek, Bjerre, Pedersen, Walasek
 Holta, Lindgren, Gollob (w/su), Hancock (w/su)
 Hancock, Sajfutdinow, Bjerre, Iversen
 Pedersen, Lindgren, Crump, Nicholls
 Jonsson, Walasek, Holta, Adams
 Gollob, Ułamek, Andersen, Harris
 Pedersen, Holta, Andersen, Iversen
 Hancock, Ułamek, Crump, Adams
 Lindgren, Walasek, Sajfutdinow, Harris
 Gollob, Bjerre, Jonsson, Nicholls
 Półfinały:
 Sajfutdinow, Holta, Lindgren, Hancock
 Jonsson, Bjerre, Pedrsen, Ułamek
 Finał:
 Jonsson (6 pkt.), Holta (4), Bjerre (2), Sajfutdinow (0) (w/su)

Klasyfikacja generalna 
Po Grand Prix Nordyckim

Przypisy

Zobacz też 
 Grand Prix IMŚ 2009
 Grand Prix IMŚ
 Grand Prix Nordyckie

Nordyckie
2009
2009 w Danii
Sport w Vojens